Ghys ist der Familienname von:

 Étienne Ghys (* 1954), französischer Mathematiker
 Robbe Ghys (* 1997), belgischer Radsportler